Zeindlhub ist der Name folgender Orte:

 Zeindlhub (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Zeindlhub (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich